

Cinema 
Ascolta il tuo cuore (Listen to Your Heart) – film del 2010 diretto da Matt Thompson

Musica 
Listen to Your Heart – singolo di Lisa Stansfield del 1983
Listen to Your Heart – singolo dei Roxette del 1988
Listen to Your Heart – album dei D.H.T. del 2005
Listen to Your Heart - Dance – album dei D.H.T. del 2006
Listen to Your Heart - Unplugged – album dei D.H.T. del 2006
Listen to Your Heart - UK Remixes – EP di D.H.T. del 2006

Televisione 
Listen to Your Heart – film per la televisione del 1983 diretto da Don Taylor